Reifegradmodell steht für
 Reifegradmodell (Führungslehre), einen situativen Führungsstil im Bereich der Führungslehre
 ein Modell zur Qualitätsbeurteilung von Prozessen, zum Beispiel Capability Maturity Model Integration (CMMI) oder SPICE